Il termine Grappa può avere più significati:

 Grappa – elemento edile
 Grappa – bevanda alcolica distillata
 Monte Grappa – montagna delle Prealpi Venete
 Massiccio del Grappa – gruppo montuoso delle Prealpi Venete e di cui il Monte Grappa è la montagna più importante
 Canzone del Grappa, canzone della prima guerra mondiale
 Grappa, riferito al Sacrario militare del monte Grappa